Johanna Straub ist der Name folgender Personen:

* Johanna Straub (Politikerin) (1864–1956), deutsche Politikerin (DDP)
 Johanna Straub (Autorin) (* 1970), deutsche Autorin und Filmemacherin